

События

Первое полугодие

Январь 
 1 января — проезд в Самарском метрополитене подорожал с 25 до 28 рублей.
 11 января — продлена Четвёртая линия Чунцинского метрополитена на 1 станцию и открыта связанная с ней пересадкой станция «Миньаньдадао» Кольцевой линии.
 22 января — открыта новая Третья линия метрополитена Сантьяго длиной 20 км с 18 станциями.
 23 января — открыт Вэньчжоуский метрополитен в составе одной линии длиной 34,4 км с 12 станциями. Ещё три промежуточные станции не были открыты.
 25 января — открыт Ноидский метрополитен в составе одной линии длиной 29,7 км с 21 станцией.
 31 января — продлена Пятая линия Тяньцзиньского метрополитена на 2 км и 1 станцию.

Февраль 
 7 февраля — проезд в Харьковском метрополитене временно подорожал с 5 до 8 гривен. 19 февраля решение об изменении тарифов отменено судом.
 10 февраля — продлена Синяя линия Ченнайского метрополитена на 9,7 км и 7 станций.
 19 февраля — продлена Вторая линия Уханьского метрополитена на 13,4 км и 10 станций.

Март 
 2 марта — открыта станция «Прувенсана» на южном участке линии 10 Барселонского метрополитена.
 3 марта — продлена линия монорельса Мумбаи на 10,7 км и 8 станций.
 4 марта — открыт Гуджаратский метрополитен в составе одной линии длиной 6,5 км с 6 станциями.
 8 марта:
 открыт Нагпурский метрополитен в составе одной линии длиной 13,5 км с 11 станциями.
 продлена Красная линия Делийского метрополитена на 9,6 км и 8 станций.
 продлена единственная линия метрополитена Лакхнау на юг на 2,6 км и 2 станции и на север на 12,6 км и 12 станций.
 9 марта — продлена Синяя линия Делийского метрополитена на 6,6 км и 6 станций.
 20 марта — продлена Синяя линия Хайдарабадского метрополитена на 10 км и 8 станций.
 23 марта — открыта станция «Арройофресно» на Седьмой линии Мадридского метрополитена.
 24 марта — открыт метрополитен Джакарты в составе одной линии длиной 15,7 км с 13 станциями.
 30 марта:
 после реконструкции открыт участок «Лехель тер» — «Уйпешт-Кёзпонт» линии M3 Будапештского метрополитена с 6 станциями.
 закрыта для проведения реконструкции, а также для включения в состав Большой кольцевой линии станция «Каховская» Московского метрополитена.

Апрель 
 1 апреля — открыт Цзинаньский метрополитен в составе одной линии длиной 26,2 км с 11 станциями..
 6 апреля — закрыт на реконструкцию участок «Надьварад тер» — «Кёбанья-Кишпешт» линии M3 Будапештского метрополитена с 5 станциями.
 7 апреля — открыта Шестая линия Тегеранского метрополитена длиной 9 км с 3 станциями.
 8 апреля — открыта станция «Кампу Белу» на Пятой линии метрополитена Сан-Паулу.
 10 апреля — продлена Первая линия Харбинского метрополитена на 8,8 км и 4 станции.
 25 апреля — открыта Вторая линия Панамского метрополитена длиной 22 км с 16 станциями.
 26 апреля — открыта Вторая линия метрополитена Фучжоу длиной 30 км с 22 станциями.

Май 
 8 мая — открыт метрополитен Дохи в составе одной линии длиной 40 км с 13 станциями.
 15 мая — Подорожание проезда в Екатеринбургском метрополитене с 28 до 32 рублей.
 20 мая — открыта Пятая линия Чжэнчжоуского метрополитена длиной 40,4 км с 31 станцией.
 25 мая — открыта Девятая линия Шэньянского метрополитена длиной 29 км с 22 станциями.
 26 мая:
 открыт Сиднейский метрополитен в составе одной линии длиной 36 км с 13 станциями.
 открыта Четвёртая линия метрополитена Чаньши длиной 33,5 км с 25 станциями.

Июнь 
 3 июня:
 открыта Некрасовская линия Московского метрополитена длиной 6,9 км с 4 станциями: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».
 продлена линия E метрополитена Буэнос-Айреса на 2 км и 3 станции.
 6 июня — открыта Третья линия Наньнинского метрополитена длиной 27,9 км с 23 станциями.
 11 июня — продлена линия лёгкого метро Джакарты на 5,8 км и 5 станций.
 15 июня — продлена Третья линия Каирского метрополитена на 4 км и 3 станции.
 20 июня — продлена Сокольническая линия Московского метрополитена на 9,4 км и 4 станции: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
 23 июня — открыт Ланьчжоуский метрополитен в составе одной линии длиной 26,8 км с 20 станциями.
 24 июня — открыта Пятая линия Ханчжоуского метрополитена длиной 16,2 км с 12 станциями.
 26 июня — продлена Первая линия Шицзячжуанского метрополитена метрополитена на 10,4 км и 6 станций.
 28 июня — продлена Первая линия метрополитена Урумчи на 10,7 км и 9 станций.
 30 июня:
 открыта Третья линия метрополитена Нинбо длиной 16,7 км с 15 станциями.
 продлена Вторая линия Наньчанского метрополитена на 11,9 км и 11 станций.

Второе полугодие

Июль 
 27 июля — продлена Вторая линия Мешхедского метрополитена на 1 станцию.

Август 
 9 августа — продлена линия Сукхумвит Бангкокского метрополитена на 1,4 км и 1 станцию.
 26 августа — продлена Пятнадцатая линия метрополитена Сан-Паулу на 1 станцию.

Сентябрь 
 4 сентября — продлена единственная линия Кочинского метрополитена на 5,5 км и 5 станций.
 15 сентября — продление линии М2 Варшавского метрополитена на 3,1 км и 3 станции.
 19 сентября — открыта Четырнадцатая линия Чжэнчжоуского метрополитена длиной 7,5 км с 6 станциями.
 21 сентября:
 открыт Чанчжоуский метрополитен в составе одной линии длиной 34,2 км с 30 станциями.
 продлена Синяя линия Бангкокского метрополитена на 8 км и 4 станции.
 25 сентября — продлена Четвёртая линия Уханьского метрополитена на 16,3 км и 9 станций.
 26 сентября — продлена Первая линия Сианьского метрополитена на 6,1 км и 4 станции.
 28 сентября:
 открыт Сюйчжоуский метрополитен в составе одной линии длиной 22 км с 18 станциями.
 открыта линия Кимпхо Голдлайн метрополитена Сеульского столичного региона длиной 23,7 км с 10 станциями.
 продлена Третья линия метрополитена Нинбо на 5,6 км и 3 станции.
 продлена Шестая линия Тегеранского метрополитена на 1 км и 1 станцию.
 продлена Первая линия метрополитена Уси на 5,2 км и 3 станций.
 продлена Пятая линия Шэньчжэньского метрополитена на 7,6 км и 5 станций.
 29 сентября:
 открыта Кольцевая линия Копенгагенского метрополитена длиной 15,5 км с 17 станциями.
 открыта линия в Аэропорт Сианьского метрополитена длиной 29,31 км с 9 станциями.
 30 сентября — продлена линия B Роттердамского метрополитена на 24 км и 8 станций.

Октябрь 
 1 октября — продлена линия монорельса Нахи на 4,1 км и 4 станции.
 3 октября — продлена Фрунзенско-Приморская линия Петербургского метрополитена на 6,1 км и 3 станции: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
 4 октября — открыта Серая линия Делийского метрополитена длиной 4,3 км с 3 станциями.
 16 октября — переименована станция Харьковского метрополитена «Московский проспект» в «Турбоатом».
 18-20 октября — закрыт метрополитен Сантьяго из-за протестов в столице. Из 136 станций 77 были повреждены, в том числе 6 станций на линиях 4 и 4А полностью сожжены. На части из них продолжаются восстановительные работы, к 5 ноября работали 83 станции, а к 30 декабря — 111 из 136.
 26 октября — закрыта Каховская линия Московского метрополитена с 2 оставшимися станциями для проведения реконструкции и включения в состав Большой кольцевой линии.

Ноябрь 
 2 ноября — открыта станция «Канберра» на линии Север-Юг Сингапурского метрополитена.
 6 ноября — продлена Восьмая линия Уханьского метрополитена на 4,86 км и 3 станции.
 21 ноября:
 открыта Золотая линия метрополитена Дохи длиной 14 км с 11 станциями.
 продлена Первая линия Чжэнчжоуского метрополитена на 1,4 км и 1 станцию.
 29 ноября — продлена Синяя линия Хайдарабадского метрополитена на 1,5 км и 1 станцию.

Декабрь 
 4 декабря — продлена линия Сукхумвит Бангкокского метрополитена на 3,3 км и 4 станции.
 8 декабря — продлена Девятая линия Шэньчжэньского метрополитена на 10,8 км и 10 станций.
 9 декабря — открыта станция «Олденфельде» на линии U1 Гамбургского метрополитена.
 10 декабря:
 открыт лёгкий метрополитен Макао в составе одной линии длиной 9,3 км с 11 станциями.
 открыта Зелёная линия метрополитена Дохи длиной 22 км с 11 станции.
 продлена Красная линия метрополитена Дохи на 3 станций на север и на 1 на ответвлении в аэропорт. Её общая длина достигла 40 км.
 16 декабря:
 продлена Вторая линия метрополитена Циндао на 4,2 км и 4 станции.
 продлена Вторая линия Марсельского метрополитена на 0,9 км и 1 станцию.
 продлена Пятнадцатая линия метрополитена Сан-Паулу на 4 км и 3 станции.
 21 декабря — продлена Шестая линия Сеульского метрополитена на 1,3 км и 1 станцию.
 25 декабря:
 открыта Третья линия Сучжоуского метрополитена длиной 45,3 км с 37 станциями.
 открыта Вторая линия Сямыньского метрополитена длиной 41,6 км с 29 станциями.
 26 декабря — открыта Третья линия Хэфэйского метрополитена длиной 37,2 км с 33 станциями.
 27 декабря — открыта Пятая линия метрополитена Чэнду длиной 49 км с 41 станцией, а также продлена Десятая линия на 27,1 км и 10 станций.
 28 декабря:
 открыта Третья линия Цзинаньского метрополитена длиной 21,6 км с 12 станциями.
 продлены линии Пекинского метрополитена: Седьмая — на 8 станций, линия Батун — на 1 станцию, и открыта станция «Цинхэ» на Тринадцатой линии.
 продлена Восьмая линия Гуанчжоуского метрополитена на 1,8 км и 2 станции.
 продлена Первая линия Гуйянского метрополитена на 1,1 км и 1 станцию.
 продлена Первая линия Тяньцзиньского метрополитена на 4 станции.
 продлена Вторая линия Чжэнчжоуского метрополитена на 10,3 км и 6 станций.
 29 декабря — открыт метрополитен Хух-Хото в составе одной линии длиной 21,7 км с 20 станциями.
 30 декабря — продлены линии Чунцинского метрополитена: Первая — на 1 станцию и Кольцевая — на 9,5 км и 5 станций.

Примечания 

Годы в истории метрополитена
Транспорт в 2019 году